В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Detroit 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Лесті Аллен і Міма Яушовец виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Венді Тернбулл 6–4, 6–0.

Сіяні пари 
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (фінал)
 Джоанн Расселл /  Вірджинія Рузічі (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Detroit